Elbtunnel steht für:

 St. Pauli-Elbtunnel, „Alter Elbtunnel“ in Hamburg zwischen St. Pauli und Steinwerder
 Neuer Elbtunnel in Hamburg zwischen Othmarschen und Waltershof (BAB 7)
 eine Planungsalternative zur Waldschlößchenbrücke, siehe Dresdner Brückenstreit #Elbtunnel
 Elbquerung (A 20), ein geplanter Autobahntunnel der Bundesautobahn 20 nördlich von Stade

Siehe auch:
 Elbtunnel-Marathon